OK, expressão idiomática inglesa
OK!, música dos Pókemon
Abreviatura de Oklahoma

Desambiguações de siglas